

События 
 691—695 — Король франков Хлодвиг IV.
 691—692 — Трулльский (Пятошестой) собор. Дополнил каноны II и III Константинопольских соборов.
 691—711 — Князь Армении Смбат VI Багратуни.

Родились 
 Хишам ибн Абдул-Малик, омейядский халиф.

Скончались 
 Теодорих III, король франков.
 Эльтериш-каган, каган Восточно-тюркского каганата.

См. также